

Codici 
 TLY – codice vettore ICAO di Top Fly
 tly – codice ISO 639-3 della lingua taliscia

Mineralogia 
 Tly – abbreviazione di tilleyite

Note